Римма Афанасьевна Мануко́вская (1925—2003) — советская театральная актриса. Народная артистка РСФСР (1979). Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1974).

Биография 
Родилась 12 февраля 1925 года в Царицыне (ныне Волгоград). Училась в Институте иностранных языков в Харькове. Окончила там же Театральный институт (1950, курс А. Г. Крамова), работала в ХРДТ имени А. С. Пушкина. С 1955 года в ВАТД имени А. В. Кольцова. Исполняла роли героинь высоких трагедий и остросоциальных комедий, классических персонажей, женщин-современниц.

Актриса большого диапазона, была востребована в самые разные времена жизни Воронежского театра, сменявшиеся здесь главные режиссёры всегда «делали ставку» на актрису, зная, что её талант поможет максимально раскрыть образ как классический, так и современный.

На протяжении многих лет занималась общественной работой, в 1970-х годах два срока возглавляя Воронежскую организацию ВТО, была членом правления Центрального совета ВТО.

В 1993 году Театр наций организовал гастрольную поездку Р. А. Мануковской (Москва, Харьков, Самара) в цикле программы «Национальное достояние России».

Умерла 24 мая 2003 года. Похоронена в Воронеже на Коминтерновском кладбище.

Роли в театре 
 1956 — «От Полтавы до Гангута» И. Л. Сельвинского — София Питт
 «Барабанщица» А. Д. Салынского — Нила Снежко
 «Чайка» А. П. Чехова — Нина Михайловна Заречная
 «Власть тьмы» Л. Н. Толстого — Анисья
 «Обрыв» И. А. Гончарова — Вера Васильевна
 «Игрок» Ф. М. Достоевского — Полина
 «Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского — Комиссар
 «Укрощение строптивой» Шекспира — Катарина
 «Отелло» Шекспира — Дездемона
 «Ромео и Джульетта» Шекспира — Джульетта
 «Хитроумная влюблённая» Лопе де Вега — Фениса
 «Средство Макропулоса» К. Чапека — Эмилия Марти
 «Волки и овцы» А. Н. Островского — Глафира Алексеевна
 «Бесприданница» А. Н. Островского — Лариса Дмитриевна Огудалова
 «Бешеные деньги» А. Н. Островского — Лидия Юрьевна Чебоксарова, Надежда Антоновна Чебоксарова
 «Резвые крылья амура…» по пьесе А. Н. Островского «Волки и овцы» — Меропа Давыдовна  Мурзавецкая
 «Мария Стюарт» Ф. Шиллера — Мария Стюарт
 «Мария Тюдор» В. Гюго — Мария Тюдор
 «Хроника одного дня» Г. Б. Дроздова и Э. И. Пашнева
 «Странная миссис Сэвидж» Дж. Патрика — миссис Сэвидж
 «Коломба» Ж. Ануя — мадам Александра
 «Канары – это в Испании, мама!» по пьесе Н. М. Птушкиной «Пока она умирала» — Софья Ивановна
 «Все в саду» Э. Олби — миссис Туз

Фильмография 
  — Судьба Марины — Женя, корреспондент областной газеты
  — Ищу человека — Валентина Дмитриевна Рудакова 
  — Белый Бим Чёрное ухо — ''мать Толика

Награды и премии 
 Заслуженная артистка РСФСР (08.10.1962)
 Народная артистка РСФСР (16.05.1979).
 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1974) — за спектакль «Хроника одного дня» Э. И. Пашнева и Г. Б. Дроздова, поставленный на сцене Воронежского АТД имени А. В. Кольцова
 орден «Знак Почёта» (1967)
 главный приз на Всероссийском фестивале «Актёрские звёзды России» (1991) — за роль мадам Александры в «Коломбе» Ж. Ануйя)
 приз имени Ф. Г. Раневской на фестивале «Русская комедия» (1994; Ростов-на-Дону) — за роль Мурзавецкой в спектакле «Резвые крылья Амура по пьесе А. Н. Островского "Волки и овцы"
 «Золотая Маска» в номинации «За честь и достоинство» (1998)

Память 
 На доме № 2 по улице Феоктистова в Воронеже, где жила актриса, в 2004 году установлена мемориальная доска.

Актёры и актрисы Воронежского драматического театра
Похороненные на Коминтерновском кладбище